Wyniki zawodów w piłce koszykowej, jakie odbyły się podczas 2. Igrzysk Luzofonii w Lizbonie. Zawody odbywały się w arenie Complexo dos Desportos de Almada.

Mężczyźni

Runda wstępna

Grupa A

Mecze Grupy A

Grupa B

Mecze Grupy B

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Faza medalowa

Tabela medalowa – mężczyźni

Kobiety

Faza grupowa

Mecze grupowe

Tabela medalowa grupy kobiet

Linki zewnętrzne 
 

2009 w koszykówce
Igrzyska Luzofonii 2009